Revolución china puede hacer referencia a:

 Revolución de Xinhai, de 1911 (también conocida como «Revolución china de 1911» o «Primera Revolución China»), la que derrocó al emperador y estableció la República en 1912.
 Segunda Revolución, de 1913, la fracasada rebelión de los partidarios del parlamentarismo contra el gobierno autoritario de Yuan Shikai.
 Revolución china de 1949 (o «Revolución comunista china»), resultado final de la larga guerra civil china que enfrentó al Partido Nacionalista (o Kuomintang) de Chiang Kai-shek con el Partido Comunista Chino dirigido por Mao Zedong (o Mao Tse Tung).
 Revolución Cultural, etapa de radicalización revolucionaria organizada durante el período de gobierno de Mao Zedong (o Mao Tse Tung) a partir de 1966.
 Reforma económica china, proceso de transformaciones económicas vivido en China que se inició en 1978 bajo el mandato de Deng Xiaoping.